Grand Prix Itálie 1984 (oficiálně 55o Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 9. září 1984. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1984 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1984
Grand Prix Itálie
Sport v Itálii v roce 1984